БАД или бад — многозначный термин.

 БАД — биологически активная добавка
 БАД — бронеавтомобильный дивизион
 БАД или бад — бомбардировочная авиационная дивизия
 ЕЭС «Регистр БАД» — единый электронный справочник биологически активных добавок
 Ассоциация БАД — ассоциация отечественных разработчиков и изготовителей биологически активных добавок к пище и специализированных продуктов питания.
 БАД-1 — советский опытный лёгкий по массе бронеавтомобиль-дрезина межвоенного периода.
 БАД-2 — советский экспериментальный плавающий бронеавтомобиль-дрезина межвоенного периода.

Персоналии 
 Бад, Йос (Josse Bade, 1462—1537) — типограф из Бургундских Нидерландов, работавший во Франции.
 Его сын Бад, Конрад (Conrad Bade, 1525—1562) — французский типограф.

См. также 
 СИНБАД — система информационного бизнес-анализа данных
 НБАД — Национальный банк Абу-Даби
 Bad
 Бадд

Примечания